Cable elèctric, material conductor, generalment de l'electricitat,
 cable coaxial
 Cable d'acer, conjunt de filferros d'acer o fils de ferro que formen un cos únic com a element de treball
 TV per cable, sistema de transmissió de senyals televisives a través d'un cable coaxial 
 Internet per cable, distribució d'un servei de connectivitat a Internet a través de la infraestructura de la televisió per cable, utilitzant un Cablemòdem
 Cablemòdem, mòdem dissenyat per modular el senyal de dades sobre una infraestructura de televisió per cable
 Cable (còmic), superheroi d'historietes en l'univers Marvel, relacionat als X-Men
 Cable (Estats Units), petit poble de Wisconsin, Estats Units 
 Cable, terme col·loquial en els mercats financers, utilitzat pels corredors de borsa per referir-se a la lliura esterlina
 Cable, missatge enviat per telègraf elèctric
 Cable diplomàtic tipus de comunicació també conegut com a telegrama diplomàtic o cable d'ambaixada És el terme utilitzat per a l'intercanvi de textos entre missions diplomàtiques